Нураталдинский сельский округ — административно-территориальное образование в Шетском районе Карагандинской области. Административный центр - село  Кошкарбай.

Население - 1808 человек (2009; 2008 в 1999, 2352 в 1989).

Прежние названия сел Кошкарбай - Нураталды, что и дало название округа, Аккияк - Аккиик, Шопа - Байзак. Ликвидировано село Толегенбаза.

Состав 
В состав округа входят такие населё
нные пункты:

Зимовки 
 с.Кошкарбай
 Молзавод
 зимовка Толегенбаз
 с.Аксу
 зимовка Тесиктас
 с.Кызылкой
 зимовка Бабан

Примечания 

Сельские округа Шетского района